Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. 
На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).

Роспись «батик» издавна известна у народов Индонезии, Индии и др. В Европе — с XX века.

2 октября 2009 г. внесён в список ЮНЕСКО шедевров устного и духовного наследия человечества.

Происхождение 
Батик () в переводе на русский означает «капля воска»;  «рисовать, покрывать каплями, штриховать». Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесёнными на ткань, не пропускают через себя краску — или, как говорят художники, резервируют от окраски отдельные участки ткани.

Технология 
Существует несколько видов батика — горячий, холодный, свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. 
В российской традиции к батику также относят окрашивание связанной и скрученной ткани () (например, узелковый способ).

Горячий батик 
В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого чантингом. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение. Горячий батик называется горячим потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. 

1. На ткань, расстеленную на столе с эластичной прорезиненной поверхностью, ставится тяжёлый медный трафарет, который закрывает те части ткани, который на данном этапе будут подвергнуты окраске и оставляет открытыми те места, которые окраске не подлежат. Предварительно на ткань может быть вручную нанесён орнамент, который станет частью окончательного изображения, либо разметка для облегчения позиционирования трафаретов.

2. В трафарет заливается расплавленный воск, который пропитывает открытые части ткани, делая их нечувствительными к красителю.

3. Когда воск затвердевает, ткань погружают в краситель, в результате чего непропитанные воском части ткани окрашиваются.

4. Далее ткань освобождают от воска, частично срезая его специальным ножом, частично путём кипячения ткани в горячей воде.

5. Тот же самый процесс повторяется для окрашивания ткани другими цветами

Холодный батик 
Холодный батик, также называемый европейским, в большей мере используется при нанесении краски на шёлк, хотя возможно использовать и другие ткани. Холодный батик относится к европейской модификации классических техник. В технике холодного батика используют краски на основе анилина. При этом роль резерва выполняет специальный материал.

Свободная роспись 
Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Свободная роспись по тканям из натурального шёлка и хлопка производится в основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустителями), а также масляными красками с растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом.

Свободная роспись с применением солевого раствора 
Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую на раму ткань, в зависимости от характера рисунка, либо пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись ведут красками из основных красителей, в которые введён раствор поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, даёт возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень насыщенности цветом. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые части рисунка выполняют свободной росписью с доработкой графическим рисунком, а фоновые перекрытия производят на участках, ограниченных резервирующим составом.

Техника сибори 
«Сибори» — так называемый складной батик. Строго говоря, сибори, как и все разновидности , к батику не относится. Это другой вариант . Результат в нём достигается путём перевязывания и окрашивания, но более предсказуем, так как ткань складывается определённым образом. Эта техника имеет японские корни.

Техника «бандан» 
Техника узелкового батика («бандан») — индийский вариант «тай-дай». Один из его видов — техника «планги» — был распространён в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался узор из белых «Горохов». При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости».

В наше время под узелковой росписью подразумевают более простые варианты. Например, узор в виде круга («солнышко») или нескольких кругов. При окрашивании сухой ткани можно получить более резкую границу красителя и неокрашенного полотна, если же ткань влажная (смоченная и хорошо отжатая) — более плавные границы перехода.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живописные техники
Техники декоративно-прикладного искусства
Народные промыслы
Окрашивание текстиля